Praagh ist der Familienname folgender Personen:

 James Van Praagh (* 1958), US-amerikanischer Fernseh-Produzent und Esoteriker
 Peggy van Praagh (1910–1990), britische Tänzerin